

Nobres

Império Bizantino 
Manuel (patrício) — nobre (século X)
Manuel I Comneno — imperador 
Manuel II Paleólogo — imperador 
Manuel III de Trebizonda — imperador

Castela 
Manuel de Castela — infante, filho de Fernando III de Castela

Portugal 
Manuel I de Portugal — rei 
Manuel II de Portugal — rei

Geografia 
Manuel (Espanha) — município
São Manuel – município brasileiro

Desambiguações de prenomes]
Desambiguações de topônimos